Črna je lahko:
 črna barva

Ime naselja:
 Črna na Koroškem, v istoimenski občini
 Črna pri Kamniku, občina Kamnik
 Črna vas na Ljubljanskem barju

Ime občine:
 Občina Črna na Koroškem

Ime vodotoka:
 Črna (Savinja), potok v Logarski dolini, eden od izvirov Savinje
 Črna (Kamniška Bistrica), levi pritok Kamniške Bistrice
 Črna (Psičina), levi pritok Psičine

Glej tudi 
 Članki, katerih naslovi se začno s črna
 bela (razločitev)
 Črni vrh (razločitev)
 črn
priimke Črne, Černe, Črnič itd.
Črnec, Črnci - krajevno ime 
Črna Gora 
Črna jama 
Črna mlaka 
Črna rasa
Črni potok (razločitev)
Černá Voda (Češka); Cernavodă (Romunija)
Rudnik Črna